Robinson Crusoe – bohater powieści Daniela Defoe
 Robinson Crusoe – powieść Daniela Defoe
 Wyspa Robinsona – powieść Arkadego Fiedlera
 Robinson – angielskie nazwisko
 Wyprawa Robinson – emitowany jesienią 2004 program typu reality show
 Robinson Helicopter Company – amerykański producent śmigłowców

Miejscowości w USA:
 Robinson – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Crawford
 Robinson – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Brown
 Robinson – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Kidder
 Robinson – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie McLennan
Gminy w USA:
 Robinson (ang. Robinson Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Crawford
 Robinson (ang. Robinson Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Posey
 Robinson (ang. Robinson Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Brown
 Robinson (ang. Robinson Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ottawa
 Robinson (ang. Robinson Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Kidder
 Robinson (ang. Robinson Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
 Robinson (ang. Robinson Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Washington

Zobacz też 
  w tytułach artykułów